Als Schweißfriesel werden zwei Erkrankungen bezeichnet:

 Hautbläschen infolge von Überhitzung, siehe Miliaria (Hauterkrankung)
 eine Art des Schweißfiebers (1718 bis 1861, siehe Picardsches Schweißfieber), seltener auch der Hautausschlag beim Englischen Schweiß (1485 bis 1578)